Les lettres RPK peuvent correspondre à :
 La Kalachnikov RPK, un fusil mitrailleur soviétique.
 La République populaire du Kampuchéa, un État fondé au Cambodge.